3+2 — белорусская поп-группа. Группа представляла Беларусь на Евровидении 2010 и заняла 24 место «Евровидение-2010» с песней Максима Фадеева и Мальки Чаплин «Butterflies»  (в резерве — Aleks)

История 
На коллектив сделало ставку жюри национального отбора. Группа специально была создана для участия в проекте «Музыкальный суд» из участников проекта ОНТ «Новые голоса Беларуси»

На конкурсе «Евровидение» из 25 участвующих в финале заняли 24 место.

Состав группы 
Солисты:
 Алёна Карпович
 Нинель Карпович
 Юлия Шишко
 Артём Михаленко
 Егиазар Фарашян

Все — участники проекта «Новые голоса Беларуси», который раскручивался на ОНТ в 2008 году.

Примечания

Ссылки 
 «Три плюс два» записали Far away в новой аранжировке
 Группа «3+2» презентует клип на песню Far away в ближайшее время
 Стилисты изменят образы участников группы «Три плюс два»
 Клип для группы «3+2» будет выдержан в стилистике «Аватара»

Музыкальные коллективы Белоруссии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Участники «Евровидения-2010»
Представители Белоруссии на «Евровидении»
Поп-группы